Schimann ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Schimann (1925–nach 1975), deutscher Schauspieler
 Joseph Schimann (1745–1784), österreichischer Theaterschauspieler und Schriftsteller
 Therese Schimann (1747–1790), österreichische Sängerin und Theaterschauspielerin, siehe Therese Pahr

Siehe auch:

 Schiemann
 Schyman
 Groß Schiemanen